Rekownica – struga, dopływ Omulwii
 Rekownica – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma 
 Rekownica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno